Divorce – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
Divorce – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Divorce – cortometraggio del 1914 diretto da Raymond B. West
Divorce – film del 1923 diretto da Chester Bennett
Divorce – film del 1945 diretto da William Nigh
Divorce – film del 1984 diretto da N.D. Kothari
Divorce – serie televisiva statunitense del 2016